

Wydarzenia 

 3 września – zwycięstwo floty Oktawiana nad flotą Sekstusa Pompejusza w bitwie w Zatoce Naulochus.
 Rzymski wódz Marek Agrypa pokonał flotę Sekstusza Pompejusza w bitwie pod Mylae.
 porażka floty Oktawiana w bitwie pod Tauromenium.
 Marek Antoniusz poniósł klęskę w Armenii.

 Oktawian pozbawił Lepidusa władzy politycznej.
 Marek Terencjusz Warron napisał Traktat o rolnictwie.

Urodzili się 
 31 stycznia — Antonia Młodsza (zm. 37)